Corsi ima više značenja:
 Corsi, Chieti
 Corsi, Cosenza